Almáchar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almáchar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Almáchar (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar